Сантијаго Пинотепа Насионал има више значења:

 Општина Сантијаго Пинотепа Насионал (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Пинотепа Насионал (Сантијаго Пинотепа Насионал, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику